Kunter est un nom d'origine turque et allemande qui peut faire référence à :

 Erman Kunter (1956- ), ancien joueur et entraîneur turc de basket-ball
  (1941- ), ancien footballeur allemand (gardien de but)
  (1898–1982), écrivain allemand
  (1980- ), graphiste allemand
 , école à Bozen
  (1914-1996), personnalité politique turque
 Rainer Kunter, athlète allemand
  (1984- ), judoka estonien

Voir aussi 
 Cunter, commune suisse du canton des Grisons